Falte steht für:
 Hautfalte, z. B. als Folge der Hautalterung
 Falte (Geologie), verbogene Schicht innerhalb der Erdkruste

Die Tätigkeit falten (teils auch fälteln = sehr kleine Falten bilden) steht für:
 Papierfalten, Zusammenlegen von Papier
 Falten (Textil), Zusammenlegen von Stoffen und Stoffprodukten
 Biegen, Verformung von Materialien in der Fertigungstechnik
 Falten (Schmiedeverfahren), Verbinden verschiedener Eisensorten beim Feuerschweißen
 wählen = „falten [gehen]“, spöttische Bezeichnung in der DDR für den Wahlvorgang, siehe  Deutsche Demokratische Republik#Wahlen und Legitimation des Regimes

Siehe auch:
 Faltenbildung (Materialkunde)
 Faltin
 Faltung
 Runzeln
 Verwerfung